Maria I van Engeland (bijnaam Bloody Mary), koningin van Engeland van 1553 tot 1558 en afkomstig uit het Huis Tudor
 Bloody mary, een gemixte drank, hoofdzakelijk bestaand uit tomatensap en wodka
 Bloody Mary (motorfiets), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
 Bloody Mary (South Park), een aflevering van de Amerikaanse animatieserie South Park
 Bloody Mary (Supernatural), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie Supernatural
 Bloody Mary (lied), een hit van het Nederlandse duo Tom & Dick
 Bloody Mary (2006), Amerikaanse film uit 2006